La Fayette, LaFayette e Lafayette compaiono in diversi contesti. La diffusione come toponimo deriva dal Marchese de la Fayette.

Aziende
 LaFayette Motors Corporation – casa automobilistica statunitense attiva dal 1919 al 1924

Astronomia 
 La Fayette – cratere meteoritico di Venere
 LaFayette – nome provvisorio del satellite asteroidale di 121 Hermione

Geografia 
 Francia
 Chavaniac-Lafayette – comune nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia
 Stati Uniti d'America
 La Fayette – capoluogo della Contea di Chambers, Alabama
 Lafayette – città della Contea di Contra Costa, California
 Lafayette – città della Contea di Boulder, Colorado
 LaFayette – capoluogo della Contea di Walker, Georgia
 La Fayette – villaggio della Contea di Stark, Illinois
 Lafayette – capoluogo della Contea di Tippecanoe, Indiana
 LaFayette – città della Contea di Christian, Kentucky
 Lafayette – capoluogo della Parrocchia di Lafayette, Louisiana
 Lafayette – township della Contea di Gratiot, Michigan
 LaFayette – città della Contea di Nicollet, Minnesota
 Lafayette – township della Contea di Sussex, New Jersey
 LaFayette – città della Contea di Onondaga, New York
 Lafayette – villaggio della Contea di Allen, Ohio
 Lafayette – città della Contea di Yamhill, Oregon
 Lafayette – township della Contea di McKean, Pennsylvania
 LaFayette – capoluogo della Contea di Macon, Tennessee
 Lafayette – città della Contea di Chippewa, Wisconsin
 Lafayette – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Lafayette – città della Contea di Walworth, Wisconsin
 Lafayette – census-designated place della Contea di Montgomery in Virginia
 Elliston-Lafayette – ex census-designated place della Contea di Montgomery, Virginia

Persone 
 Gilbert Motier de La Fayette – maresciallo di Francia
 Gilbert du Motier de La Fayette – aristocratico che partecipò alla rivoluzione americana e francese, discendente del precedente
 Madame de La Fayette – scrittrice francese
 Oliver Lafayette – Cestista statunitense, con cittadinanza croata

Contee
 Contea di Lafayette (Arkansas)
 Contea di Lafayette (Florida)
 Contea di Lafayette (Mississippi)
 Contea di Lafayette (Missouri)
 Contea di Lafayette (Wisconsin)
 Parrocchia di Lafayette

Diocesi
 Diocesi di Lafayette –  sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di New Orleans
 Diocesi di Lafayette in Indiana – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Indianapolis

Navi
 USS Lafayette (AP-53) – nave per il trasporto truppe statunitense in servizio negli anni quaranta
 La Fayette – ex USS Langley, ceduta alla Marine nationale negli anni cinquanta
 Classe Lafayette – classe di sottomarini lanciamissili statunitensi entrati in servizio nei tardi anni sessanta
  – sottomarino capoclasse
  – classe di fregate missilistiche francesi entrate in servizio negli anni novanta
  – nave capoclasse

Veicoli
 Nash LaFayette – modello di autovettura prodotto dalla Nash Motors dal 1934 al 1940

Altro
 Galeries Lafayette Haussmann – centro commerciale parigino.
 Squadriglia Lafayette – corpo militare composto da volontari statunitensi che, dall'aprile 1916, combatté nella prima guerra mondiale, inquadrato nell'Aviazione Militare Francese

Pagine correlate 
Fayette